

Села 
 Василівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Новогалещинська селищна громада (до 2020 року — Козельщинський район)
 Василівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Семенівська селищна громада (до 2020 року — Семенівський район)